Znovuzrozené impérium (anglicky Empire Reborn), známý také jako Imperiální zůstatek (anglicky Imperial Remnant – neplést však s Pellaeonovým Imperiálním zůstatkem), byla ve fiktivním rozšířeném světě Star Wars organizace vzniklá po rozpadu Galaktického impéria. Mělo se jednat o tajné hnutí založené temným Jediem lordem Hethrirem, které se infiltrovalo do stukrur Nové republiky.

Znovuzrozené impérium včetně postav lorda Hethrira a dalších se nacházejí v tzv. „legendách“ neboli rozšířeném světě Star Wars, tj. dodatečně sepsaných beletristických dílech navazujících na filmovou sérii, ale které jsou si často protichůdné a nezapadají do oficiálního kánonu.

Temný jedi lord Hethrir navázal spojenectví s mocnými osobami galaxie jako byl admirál Galak Fyyar a Desann, bývalý student Jediů nebo inkvizitor Antinnis Tremayn. Znovuzrozené impérium mělo získávat prostředky zejména z otrokářství, díky nimž mohlo poté vycvičit početnou armádu bojovníků citlivých na Sílu. Ti v roce 12 ABY zaútočili na Praxeum Jedi, ale tato invaze selhala a oslabené hnutí se uchýlilo k únosu tří Solových dětí, které chtělo rituálně obětovat polobohu Waruovi, transdimenzionální bytosti figurující v Hethrirově paktu na získání absolutní moci v Síle. Společné úsilí Jediů Luka Skywalkera a Kylea Katarna včetně hrdinů Nové republiky Hana Sola a Leii Organy se podařilo zlovolné plány zmařit a přivodit hnutí zkázu.

Reference 

Organizace ve Star Wars